

Patronyme 

 André Pottier (1756-1842), personnalité politique française ;
 Roland Victor Pottier (1775-?), ingénieur géographe français ;
 Paul Nicaise Pottier (1778-1842), ingénieur français ;
 André Pottier (1799-1867), bibliothécaire, céramographe et historien français ;
 Eugène Pottier (1816-1887), poète et révolutionnaire français, auteur des paroles de L'Internationale ;
 Henri Pottier (1819-1890), religieux et théologien français ;
 Édouard Pottier (1839-1903), amiral français ;
 Antoine Pottier (1849-1923), prêtre et personnalité politique belge ;
 Edmond Pottier (1855-1934), helléniste français ;
 Emmanuel Pottier (1864-1921), photographe français ;
 René Pottier (1879-1907), cycliste français ;
 André Pottier (1882-1976), coureur cycliste français. ;
 Gaston Pottier (1885-1980), artiste peintre ;
 René Pottier (1897-1968), auteur français ;
 Henri Pottier (1912-2000), architecte français ;
 Bernard Pottier (1924-), universitaire et académicien français ;
 Jacques Pottier (1930-), ténor français ;
 Philippe Pottier (1938-1985), footballeur et entraîneur suisse ;
 Jean-Paul Pottier (1941-), homme politique français ;
 Jean-Paul Pottier (1949-), footballeur professionnel français ;
 Philippe Pottier (1952-), directeur pénitentiaire d'insertion et de probation français ;
 Alexandre Pottier (1961-), acteur français ;
 Franck Pottier (1975-), footballeur français ;
 Élise Pottier (1978-), chanteuse française ;
 Loïc Pottier (1988-), joueur de volley-ball français.

Pseudonyme 

 Richard Pottier (1906-1995), réalisateur français.

Patronyme français